European Masters peut faire référence à : 
 Amazon European Masters, une compétition européenne d'esport ;
 Masters d'Europe de snooker, un tournoi annuel de snooker professionnel en Europe.